Lahovary ist der Familienname folgender Personen:

 Cella Delafrancea-Lahovary (1887–1991), rumänische Pianistin und Musikpädagogin, siehe Cella Delafrancea
 Nicolae Enric Lahovary (1889–1972), rumänischer Diplomat